Vosí hnízdo může být:
 vosí hnízdo (stavba) – stavba, kterou si staví vosa obecná
 vosí hnízdo (vánoční cukroví) – druh vánočního cukroví vyráběného z kakaového těsta a naplněného tekutou alkoholickou náplní
 vosí hnízdo – ustálené spojení označující místo s vysokou aktivitou, ze které hrozí akutní nebezpečí (např. píchnout do vosího hnízda atd.)

v literatuře:
 Vosí hnízdo (povídka) – detektivní povídka Agatha Christie z roku 1928

v kinematografii:
 Vosí hnízdo (film) – francouzský akční kriminální film z roku 2002
 Hercule Poirot: Vosí hnízdo – britský detektivní TV film z roku 1991